Herbert Zimmermann (1917–1966) német riporter (NSZK)
 Herbert Zimmermann (1928) német kémikus (NSZK)
 Herbert Zimmermann (1944) német neurológus (NSZK)
 Herbert Zimmermann (1954) német labdarúgó (NSZK)